

Liechtenstein Hercegség miniszterelnökeinek listája

Források 
 http://www.worldstatesmen.org/Liechtenstein.htm

Miniszterelnökök
Liechtensteiniek
Kormányfők listái